Caritas kan syfta på:

 Caritas (SFO) - Svenska Frimurarordens biståndsorganisation.
 Caritas internationalis – en konfederation av katolska organisationer för utvecklingsarbete, humanitärt bistånd och social service
 Caritas Sverige – biståndsorganisation inom katolska kyrkan i Sverige
 Caritas (Angel) – fiktiv plats i tv-serien Angel
 Deus Caritas Est – en encyklika av påven Benedictus XVI
 Caritas (dygd) – den kristna dygden kärlek till Gud och till människorna
 Caritasfontänen – en fontänskulptur på Gammeltorv i Köpenhamn